Монте дел Торо има више значења:

 Монте дел Торо (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте дел Торо (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику